Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres D et X.

Codes 
 DX, Danish Air Transport (code AITA)

Sigles, symboles, et abréviations 
 Informatique :
 DX, DirectX (API Windows)
 DX, Deus Ex (jeu vidéo)
DX, Developer Experience
 Mathématiques :
 dx, quantité infinitésimale en mathématiques, notation utilisée pour indiquer la variable d'une intégration.
 Photographie :
 Code DX - Code utilisé sur les pellicules photographiques 35 mm
 Format Nikon DX - Format de capteur d'appareil photo numérique
 Radio d'amateur :
 DX - Abréviation utilisée par les radioamateurs pour désigner une liaison radio à longue distance (intercontinentale).

Sports 

 DX : acronyme de D-Generation X, l'équipe de catch formée par Triple H, Shawn Michaels, Rick Rude et Chyna.

Radio 

Le DX est une passion qui consiste à rechercher et identifer des signaux radio/tv à longue distance, ou à établir des contacts bilatéraux avec des stations distantes sur les bandes radioamateurs ou sur les bandes libres (Citizen-band, PMR446...). Bien souvent le DXer (celui qui pratique le DXing) fait également la « chasse » aux cartes qsl, sortes de cartes postales servant à confirmer une liaison ou une réception. Le nom de ce hobby vient de DX, une abréviation télégraphique pour « distance ».

Autres 
 Dx, un digramme de l'alphabet latin
 Registre DX : un registre utilisé sur les microprocesseurs 8088 et dérivés

Voir aussi 
 D10